

Biologia
 HOX, sigla di Homeobox, una sequenza di DNA che codifica per un omeodominio – un dominio presente in molte proteine coinvolte nella morfogenesi

Codici 
 HOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Homalin (Birmania)